Sirrah, peut désigner :
 Un des noms traditionnels de l'étoile Alpha Andromedae,
 Un groupe de rock polonais, Sirrah.